Дилоро́м Файзулла́евна Камба́рова (род. 27 апреля 1957, Маргилан, УзССР, СССР) — узбекская советская киноактриса. Заслуженная артистка Узбекской ССР.

Биография 
Дилором Камбарова родилась в семье врачей. Когда она училась в школе, то хотела стать востоковедом. Первую роль она сыграла в фильме А. Хамраева «Без страха» в 1972 году. Как вспоминал Хамраев, он выбрал Камбарову среди школьниц, которые отдыхали в пионерском лагере: «Она существовала как бы отдельно ото всех, в совсем другом ритме… тонкая, грациозная, с лёгкими, длинными руками».

Хамраев снял Камбарову в главной роли в фильме «Седьмая пуля» и говорил, что под воздействием её игры ему пришлось внести изменения в сценарий. Хамраев называл Камбарову «актрисой первого дубля», подчёркивая её умение мгновенно входить в образ. Критик К. Щербаков писал, что Камбарова, соединившая в своей роли ребёнка и женщину, заслуживает «самых добрых слов».

В 1978 году Камбарова получила приз на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване за лучшее исполнение женской роли в фильме «Дом под жарким солнцем». Киновед В. И. Михалкович высоко оценил роль Камбаровой в фильме «Триптих» (1980), отметив такую деталь внешности актрисы, как улыбка.

В 1982 году Камбарова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где её мастерами были С. А. Герасимов и Т. Ф. Макарова. Как признавалась актриса, она хотела учиться именно у Герасимова и, по её словам, после этой учёбы она «выросла и профессионально, и духовно».

В 1985 году Камбарова получила звание Заслуженной артистки Узбекской ССР (1985). Авторы справочника «Кино: Энциклопедический словарь» среди лучших фильмов Камбаровой, помимо «Седьмой пули», «Дома под жарким солнцем» и «Триптиха», называют также фильмы «Абу Райхан Беруни» (1975) - за эту роль она была удостоена 2-й премии на Всесоюзном Кинофестивале 1975 года, «Человек уходит за птицами» (1976), «Мужчины без женщин» (1981).

После эмиграции в США Камбарова работала манекенщицей в Сиэтле. Её дочь Полина Хотиненко от брака с режиссёром Владимиром Хотиненко — костюмер, живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография 
  — Без страха — Кумри
  — Седьмая пуля — Айгуль
  — Огненный берег — Гульчинор
  — Поклонник (новелла) — Дилором
  — Одиножды один — девушка
  — Абу Райхан Беруни — Рейхана
  — Человек уходит за птицами — Амадеря
  — Сказание о Сиявуше — Фарида
  — Буйный «Лебедь» — Айсенем
  — Дом под жарким солнцем — Надира
  — В ночь лунного затмения — Зубаржат
  — Огненные дороги — Зубейда
  — Подарю тебе город — Барно
  — Рали (Болгария, «Рали») — Лилях
  — Пираты XX века — Маа
  — Триптих — Халима
  — Мужчины без женщин — Асель
  — Дневник, письмо и первоклассница — учительница истории
  — Наш внук работает в милиции — Гуля
  — Невеста из Вуадиля — Диля
  — Один и без оружия — Диля
  — Позывные «Вершина»
  — Шанс — Милица Фёдоровна (молодая)
  — Верните бабушку — Сайора
  — Объятие мечты
  — Тайны мадам Вонг — Тиоти
  — Приключения Арслана — Сарыажал, злая колдунья
  — Смерч
  — Последнее путешествие Каипа — Айша
  — Продавец снов — Джок
  — Чудо-женщина — жена Кучкара
  — Изобретатель фараона
  — Маклер
  — Шариф и Мариф

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Заслуженные артисты Узбекской ССР
Выпускники Ташкентского театрального института
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Узбекфильм
Иммигранты США
Дети-актёры СССР
Киноактрисы Узбекистана